Waterloomedaille (Brunswijk)
Waterloomedaille (Hannover)
Waterloomedaille (Nassau)
Waterloomedaille (Saksen-Coburg-Saalveld)
Waterloomedaille (Verenigd Koninkrijk)